Slovenija se kao neovisna država prvi put na Eurosongu pojavila 1993.

Entres

Države na Pjesmi Eurovizije
Slovenska glazba